Chrustaljow () ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Stepanowitsch Chrustaljow-Nossar (1877–1919), russischer Revolutionär und Politiker
 Pjotr Alexejewitsch Chrustaljow (1904–1979), sowjetischer Generalmajor 
 Wladimir Chrustaljow (* 1949), Historiker und Archivar. Mitarbeiter am Staatsarchiv der Russischen Föderation
Siehe auch:
 Jelena Wladimirowna Chrustaljowa (* 1980), russische, weißrussische und kasachische Biathletin